Лескю́р-д'Альбіжуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 4 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 2502 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1766 були активні, 736 — неактивні (показник активності 70,6%, у 1999 році було 68,7%). З 1766 активних працювало 1636 осіб (871 чоловік та 765 жінок), безробітних було 130 (48 чоловіків та 82 жінки). Серед 736 неактивних 239 осіб було учнями чи студентами, 276 — пенсіонерами, 221 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1795 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4399,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лескюр-д'Альбіжуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн